Clemens je latinské jméno (: Klement) a může znamenat:

příjmení
 Aurelius Prudentius Clemens (348–410)
 Josef Clemens (* 1947), německý katolický biskup
 Samuel Clemens, Mark Twain (1835–1910)
 Titus Flavius Clemens (150–216)

jméno
 Clemens Brentano, německý romantický spisovatel
 Clemens August von Galen (1878–1946)
 Franz Clemens Honoratus Hermann Brentano (1838–1917)

jiné
 Clemens, postava ve filmu Vetřelec 3
 St. Clemens (Solingen), katolický kostel v Německu